Байрон може да се отнася за:

 Джон Байрон (1723 – 1786) английски мореплавател
 Джордж Байрон (1788 – 1824) британски поет, романтик
 Аугуста Ада Байрон (1815-1852) английска математичка - виж Ада Лъвлейс
 Байрон (залив) – залив на източното крайбрежие на п-ов Лабрадор
 Байрон (остров) – чилийски остров
 Байрон (атол) - атол от о-вите Тувалу - виж Нукунао
 Байрон (проток) - проток в Новогвинейско море
 Байрон (плитчина) - плитчина в Атлантическия океан, край бреговете на Аржентина